Saint-Martin-du-Puy (Gironde)
Saint-Martin-du-Puy (Nièvre)